Niedermann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Niedermann (* 1956), Schweizer Schriftsteller und Verleger
 Johann Niedermann (1759–1833), deutscher Porträt- und Historienmaler

 Paul Niedermann (1927–2018), deutscher Überlebender und Zeitzeuge der Judenverfolgung
 Reto Niedermann (* 1981), Schweizer Ruderer
 Wilhelm Fürchtegott Niedermann (1841–1906), Schweizer Journalist und Bühnenautor

Siehe auch:
 David Niederman, Präsident der United Jewish Organizations